South Beach kan syfta på:

 South Beach (TV-serie, 2006) – en amerikansk TV-serie från 2006 av Jennifer Lopez

Geografi

Antarktis 

 South Beach (strand),

USA 

 South Beach, Florida –  ort i Florida, Indian River County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar